PSP je trojpísmenná zkratka, která může znamenat: 
 Pravidla silničního provozu
 Pravidla slovenského pravopisu
 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 periodická soustava prvků, viz periodická tabulka
 PlayStation Portable
 program segment prefix – prefix programového segmentu, datová struktura používaná v systémech DOS k uložení stavu programu
 Paint Shop Pro – grafický editor distribuovaný nyní společností Corel Corporation, původně produkt Jasc Software
 Parker Solar Probe – sluneční sonda